Ehrhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Eduard Ehrhorn (1809–1873), Hamburger Kaufmann und Abgeordneter
 Thomas Ehrhorn (* 1959), deutscher Politiker, Bundestagsabgeordneter der AfD
 Tilman Ehrhorn (* 1972), deutscher Jazzmusiker und Musikproduzent

Es ist weiterhin ein Ortsname:
 Ehrhorn, Ortsteil der Stadt Schneverdingen

Siehe auch:
 Erhorn